

Astronomia 
 Abington – cratere meteoritico di Venere

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Abington – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Abington – township della contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Abington – township della contea di Montgomery, Pennsylvania

Pagine correlate 

 Abingdon